Cet article fournit une liste et une description des personnages du manga Shaman King.

Yoh et son entourage 

Yoh Asakura, le héros du manga, est un shaman très doué qui appartient à la prestigieuse famille de shamans Asakura. C'est un garçon de 14 ans qui se distingue par son caractère paresseux et excessivement détendu : il préfère une bonne sieste à un entraînement et ne semble pas s'inquiéter de grand-chose. Pour cette raison, ses adversaires le considèrent comme « mou » et incapable. Il est fiancé depuis sa plus tendre enfance à Anna Kyoyama, qui est également son entraineur. Son fantôme gardien est un samouraï qui a vécu il y a 600 ans, Amidamaru. Yoh est un être très chaleureux et confiant et pardonne facilement à ceux qui l'ont blessé, parfois même un peu trop facilement selon ses amis...

Amis 
 : Manta est un jeune garçon très intelligent qui se caractérise par sa très petite taille ; il est souvent l'objet de moqueries à ce sujet. Bien qu'il ne soit pas shaman, il est capable de voir les esprits. Il est le premier véritable ami de Yoh et est prêt à le suivre jusqu'au bout du monde ; d'ailleurs il est toujours à ses côtés durant le Shaman Fight. Il transporte en permanence une encyclopédie et semble savoir tout sur tout. Il a la manie de parler trop fort, certainement parce qu'il passe son temps à être surpris et effrayé. Il déteste la violence et à une confiance absolue en Yoh qu'il admire profondément pour sa pureté d'esprit et pour l'avoir initié au monde des shamans. Il est l'héritier de la Oyamada Compagnie, entreprise multinationale d'électronique fondée par son père. Il apprécie peu sa famille dont le père n'obéit qu'à l'ambition et la mère ne se souci que du regard des autres. Ses relations avec sa petite sœur sont également très tendues. Avant de rencontrer Yoh sa vie était toute tracée et son seul objectif était d'être le meilleur élève capable de reprendre un jour la tête de l'entreprise familiale.

Anna Kyoyama : Anna est la fiancée de Yoh et son entraîneur. Au premier abord, elle apparaît comme une belle jeune fille violente et impitoyable, même terrifiante : elle mène l'entourage de Yoh à la baguette et lui fait subir à lui un entrainement infernal. Personne n'ose jamais lui tenir tête - excepté Hao dont la puissance n'a d'égal que sa fierté. Elle ne semble pas éprouver de sentiments pour Yoh au premier abord. Mais ce n'est qu'une façade : en réalité, elle l'aime profondément et a aveuglément confiance en lui. Ces sentiments sont réciproques. C'est une itako extrêmement puissante qui porte constamment sur elle un chapelet de perles pour communiquer avec le monde des esprits. On découvre plus tard dans la série qu'elle détenait le pouvoir de lire dans les pensées, ce qui, dans sa jeunesse, n'a pas arrangé ses rapports sociaux, jusqu'à la rencontre de Yoh, qui l'a libérée...

Bokutou no Ryû (Rio dans l'animé) : Ryû est un chef de gang plutôt minable qui ne semble s'intéresser qu'à deux choses dans la vie : ses cheveux et les femmes. Après avoir rencontré Yoh, il décide de devenir Shaman dans le seul but d'avoir une très belle « fantôme gardienne ». Mais le fantôme qu'il obtiendra sera en fin de compte un gros lézard vert parlant, Tokageroh, ancien chef de gang comme lui. Ryû est tout dévoué à Yoh qu'il appelle « Boss » ; il participe au Shaman Fight, tournoi opposant des shamans du monde entier, pour trouver son Best Place, selon lui l'endroit parfait pour se retrouver entre amis, et se reposer en toute sérénité. Il rallie l'équipe de Yoh, persuadé que ce dernier sera capable de fonder un monde meilleur et que son Best place se trouve à ses côtés.

Horohoro (Horo dans l'animé) : de son véritable nom "Usui Horokeu", il est un shaman issu de la tribu des Aïnous, dans le Grand Nord. Bruyant et grossier, il a un appétit vorace et passe le plus clair de son temps à se disputer avec Ren, Ryû et Chocolove. Son fantôme gardien est Kororo (Corey dans l'anime américain). Malgré ses manières vulgaires, il a aussi un grand cœur et participe au Shaman Fight dans le but de sauver les Koropockles, des esprits de la nature victimes de l'industrialisation et de la domination des hommes sur la nature - Kororo est l'une d'entre eux. Horohoro devient ami avec Yoh après que celui-ci l'a battu lors de leur premier combat : il reconnaît sa force et espère pouvoir le battre un jour. Il n'est pas très rancunier mais porte d'importants remords liés à sa jeunesse qui sont précisés dans la version Kanzenban, la véritable fin du manga.
 Le nom "Horohoro" est aussi utilisé dans l'animé, mais uniquement au premières apparitions du personnage. Il est réutilisé plus tard mais très rarement.

McDanel Chocolove (Joco dans l'animé) : Chocolove est un shaman afro-américain. Ses parents ont été tués quand il était enfant et il est devenu chef de gang pendant un temps. Mais il a ensuite été recueilli par un vieux shaman qui voulait sauver le monde par le rire et voyait en lui son héritier. Chocolove s'est adouci : à présent, c'est juste un garçon frimeur et drôle (ou en tout cas, qui s'y efforce...) Il est connu pour ses blagues complètement nulles. Il souhaite devenir superstar de cinéma à l'aide de Mick, son fantôme gardien jaguar, qui pourrait, grâce à son flair, prédire les prochaines "tendances". Chocolove doit faire face à ses erreurs passées lors du Shaman Fight et obtient grâce à cela le fantôme de Pascal Avaf qui désire contrecarrer les desseins de Hao. Il devient particulièrement fort et sensible au désespoir des autres (ce qui n'améliore pas pour autant son humour).

Faust VIII : c'est le descendant de l'illustre Faust, un shaman allemand qui pratiquait la magie noire, notamment la nécromancie. Faust VIII, médecin, a hérité de ces techniques. C'est un shaman très puissant qui participe au Shaman Fight dans le but de ressusciter sa fiancée, Elisa, tuée par un voleur pris sur le fait, des années auparavant. À cause de la mort de son amour, Faust est devenu un homme cruel et cynique qui estime n'avoir plus rien à perdre dans la vie. Il est prêt à tout pour ramener Elisa, y compris tuer tous ceux qui se mettent en travers de sa route. Au contact de Yoh, comme beaucoup d'autres, il finira cependant par redevenir l'homme qu'il était ; Anna acceptera d'utiliser ses pouvoirs pour ramener l'esprit d'Elisa. Il rejoint l'équipe de Fumbari Onsen, l'équipe de Yoh, selon la volonté d'Anna qui espère le voir devenir le médecin de sa future auberge. Suivre Yoh et lui prêter sa force lui garantit les services d'Anna, qui lui promet de rappeler l'âme d'Elisa quand il le souhaite.

Tamao Tamamura (Tamara dans l'animé) : une fille assez timide et amoureuse de Yoh. Elle écoute les conseils d'Anna pour devenir une fille bien. Elle est la disciple Mikihisa Asakura et est chez les Asakura depuis qu'elle a 4 ans. Elle gagne confiance en elle quand la situation l'exige et que des êtres chers sont en dangers. Elle est capable d'interpréter un flux en devenir (voir l'avenir mais pas aussi bien que Yohmei et Opacho). Elle est aussi capable de communiquer avec les esprits de l'au-delà. Elle a appris le Tchô Senjiryaketsu et maîtrise mieux ses esprits.
Fantômes : Ponchi, le renard et Conchi, le tanuki, des esprits kokkuri pervers et vulgaires.

Matamune : l'esprit d'un chat au service de la famille Asakura depuis plus de 1000 ans. D'abord recueillis comme animal de compagnie capable de voir les esprits par Hao Asakura puis transformé en Goryoshin (démon protecteur) lié au furyoku de Hao par le collier de griffes d'ours qu'il lui remet, ce qui lui offre un très grand pouvoir et une quasi-immortalité. Il s'est détaché de Hao quand celui-ci a commencé par sombrer dans ses pensées négatives et son désir d'éradiquer l'humanité. Il a servi Yôkhen Asakura pour vaincre Hao mais en porte le regret car même s'il n'accepte pas les ambitions d'Hao il ne cesse de l'aimer profondément et aurait aimer le sauver plutôt que de le tuer. Il offre tout son pouvoir à Yoh pour vaincre le grand-démon invoqué par Anna, se condamnant ainsi à mort pour sauver les deux enfants et en particulier Anna qui possède un pouvoir similaire à celui de Hao, son maître. Il est ainsi le premier fantôme que Yoh utilise sous forme d'over soul, l'un de ses premiers amis aussi.
Matamune a la particularité d'avoir un corps physique, il peut donc manger, dormir, prendre des bains. Il s'exprime en japonais ancien (dans la version originale), passe son temps à lire, aime l'herbe de montagne et a la particularité d'avoir deux queues. Il a profondément influencé Yoh qui récupère le collier qui servait à accueillir son pouvoir et son âme, jurant de le rappeler auprès de lui dans le futur. Yoh porte ce collier tout au long du manga et de l'animé.

Lyserg Diethel : il rejoint le groupe de Yoh aux États-Unis après avoir essuyé une sérieuse défaite contre Yoh. Il place de grands espoirs en Yoh et ses amis qui semblent avoir assez de puissance pour rivaliser avec Hao. Il est très vite troublé par la ressemblance évidente entre Yoh et Hao. Il va progressivement déchanter, acceptant assez mal le laxisme de Yoh et de ses amis, même s'il apprécie la sincérité de leur amitié. Il réalise également qu'il n'est pas suffisamment puissant pour vaincre Hao et il doute de pouvoir atteindre cet objectif en restant auprès de Yoh. Sa rencontre avec les X-laws le convaincra d'abandonner son premier groupe d'amis pour suivre sa quête de puissance et de justice. Cependant, le temps passant, il remettra en doute cette décision et l'approche des X-laws. Yoh finira par lui apporter les réponses aux questions qui le tourmentent et se ralliera à ses anciens amis, tout en conservant un droit de réserve.

Famille Asakura 
La famille Asakura a été fondée par Hao il y a de cela 1000 ans. Le nom Asakura a été choisi pour Hao par l'Empereur du japon lui-même. Depuis Hao la famille a compté de très nombreux shamans aux grands pouvoirs qui ont été aux services des nobles et de la famille impériale et a donc été proche du pouvoir politique du pays. La famille s'est installée à Izumo où elle possède un très vaste domaine qui lui a permis d'accueillir jusqu'à une centaine d'apprentis shamans. Comme toutes les familles de shamans elle est victime du déclin des traditions ancestrales et du nombre de shamans de plus en plus réduit. Elle tient à perpétuer sa lignée en arrangeant des mariages entre shamans uniquement. Le devoir de la famille est également de s'occuper de Hao et de l'empêcher de réaliser ses sombres desseins. Dans Shaman King Flowers on apprend que la famille s'est divisée en deux clans, 1000 ans auparavant, autour de la question du fondateur et la lutte entre ces deux branches reprend dans la série Flowers. Le symbole de la famille est un arbre à 5 branches. La branche qui soutient Hao conserve le symbole de l'étoile à 5 branches symbolisant les 5 éléments représentant le pouvoir des Onmyoujis.

Yôhken Asakura est le descendant de Hao Asakura et l'ancêtre de Yoh Asakura. C'est lui qui a vaincu Hao 500 ans auparavant, lors du Shaman Fight précédent celui qui a lieu en l'an 2000 et qui est décrit dans la série Shaman King. C'est un ascète, comme Mikihisa Asakura, et il porte également un masque. Bien qu'il ait rempli son devoir en tant que membre de la famille Asakura en contrecarrant les plans de Hao il meurt et fini en enfer, torturé par l'orgueil et le remords d'avoir tué un ancêtre. Quand il rencontre Yoh en enfer, il se bat contre lui et son monstre Tengu est vaincu par le Mumumyoyakumu. Ils prennent ensuite du temps pour discuter. Il apprend à Yoh le sens du symbole de leur famille et lui explique qu'il existe deux moyens de vaincre Hao définitivement. La première est d'anéantir complètement son âme et la deuxième, plus compliquée encore, consiste à modifier son âme. Quand Yoh sort de l'enfer, il l'accompagna lors d'une rencontre avec Hao. On le voit finalement dans la réunion entre la famille Tao et la famille Asakura pour interroger Blocken, un sbire de Hao. On suppose qu'il a rejoint les cieux après cette réunion.
Fantômes : Matamune, le Gohô et le monstre Tengu.

Yohmei Asakura : le grand-père de Yoh. Il est Onmyouji mais bien moins puissant que Hao. Il entraîne et élève Yoh jusqu'à ce que ce dernier quitte Izumo pour Tokyo. Il est le gardien de l'histoire de la famille Asakura et en est le chef, c'est lui qui prend la décision de mettre à mort les deux jumeaux qu'attend sa fille afin de ne laisser aucune chance à Hao de se dissimuler et de vivre une nouvelle fois. Cependant, le jour de la naissance des garçons, son âme hésite et face à la puissance incroyable d'Hao, il est vaincu. Cette erreur a permis à Yoh de venir au monde mais l'a rendu héritier du devoir des Asakura : empêcher Hao d'accéder au titre de Shaman King dans le but de détruire l'humanité.

Kino Asakura : la grand-mère de Yoh. Elle vit à Hokkaido où elle tient une auberge près du Mont Osorezan. Cet emploi n'est qu'une façade, elle est en réalité une Itako très redoutable qui entraîne des jeunes filles orphelines à cet art ancien, réservé théoriquement aux femmes aveugles. D'après Matamune elle était une très belle femme qui a rejoint la famille Asakura en épousant Yohmei et est devenue aveugle à cause de la guerre. C'est elle qui forme Anna et décèle en elle un pouvoir monumentale, digne d'une future épouse Asakura mais terriblement dangereux pour elle et son entourage. Elle propose de fiancer Yoh et Anna quand ces derniers ont l'âge de dix ans. Les fiançailles sont validées une fois que Yoh, avec l'aide de Matamune, délivre Anna de son pouvoir destructeur et que les deux enfants soient tombés amoureux.

Keiko Asakura : fille de Yohmei et Kino, mère de Yoh et Hao. Elle est miko dans un temple et est employée de bureau. Si elle était auprès de Yoh pendant son enfance c'est surtout Yohmei qui se chargeait de son éducation, en tant que chef de famille. Elle apparaît peu dans le manga, à peine dans l'animé, mais l'amour qu'elle porte à son fils est sincère. Comme son père elle respecte les règles de la famille Asakura et accepte même de voir ses deux enfants mourir pour respecter le devoir de la famille.

Mikihisa Asakura : devenu membre de la famille en épousant Keiko. Contrairement à son épouse il n'est issu d'aucune famille importante mais est tout de même un shaman. Son rêve était de devenir musicien et c'est en acceptant de jouer un morceau pour elle qu'il a un coup de foudre pour Keiko, justement en plein chagrin d'amour. Son échec face à Hao le jour de sa naissance et sa responsabilité en tant que père de ce terrible ennemi le pousseront ensuite à se plonger dans sa passion : l'escalade. Grimpant les plus hauts sommets du monde il verra assez peu Yoh grandir, respectant la tradition Asakura de laisser les enfants se débrouiller seuls. Ses fantômes sont spécialisés dans l'art de la métamorphose et il maîtrise lui-même le Tchô senjiryaketsu, mis au point par Hao et conservé par la famille Asakura. Il prend pour disciple Tamao qui l'accompagne parfois. À la mort du Professeur Muntzer il prend soin de ses enfants, Seyrarm et Redseb (dont l'orthographe varie fréquemment), propriétaires du Golem. Avec eux il s'inscrit au Shaman Fight et entretient une relation paternelle, plus qu'avec son propre fils. Cette distance entre le père et le fils, bien qu'acceptée, semble le faire souffrir par moments et il finira même par proposer à Hao de l'appeler "papa" dans la version Kangzenban.

Famille Tao 

Tao Ren (Len dans l'animé) : Un shaman chinois extrêmement fort issu d'une famille autrefois très puissante, mais aujourd'hui sur le déclin. Il souhaite devenir Shaman King pour lui rendre sa gloire ancienne. Son fantôme gardien est un guerrier chinois, Bason. Violent, fataliste et méprisant, Ren s'attaque à Yoh parce qu'il ne mérite pas, selon lui, de participer au Shaman Fight tant il est mou. Mais il s'avère que Ren est au fond un garçon fragile, terriblement seul, qui a subi toute son enfance la domination de son oncle et n'a appris que la destruction. Yoh le comprendra et réussira à le convaincre de devenir son ami.

Tao Jun est la sœur ainée de Ren, elle apparait pour prendre Amidamaru et le donner en cadeau pour son frère. Comme son frère au début elle traitait son fantôme comme un objet mais apprendra à l'aimer et à le respecter en rencontrant Yoh. Contrairement à son frère elle est calme et posée ; elle ressemble donc à sa mère. Elle est aussi terriblement mignonne (comme l'affirme Radim). Après cette défaite, elle est retournée en Chine pour dire à son père que sa vision des fantômes par rapport au Shaman est fausse, par cette parole son oncle l'emprisonna pour quelque temps dans une vraie prison. Elle utilisait des parchemins écrits avec son sang sur la tête de Pyron pour lui donner un ordre mais maintenant elle lui donne des ordres tout simplement. Elle a aussi appris le Tchô Senjiryaketsu et a amélioré Pyron, il possède un poing rocket et elle peut l'activer grâce à ces parchemins. En rencontrant Le Gandhara elle apprit à ressusciter les morts mieux encore que Faust VIII car c'est elle qui ressuscite Ren, Horohoro et McDanel Chocolove. C'est aussi elle qui ressuscite l'équipe Myohô une fois qu'ils ont récupéré les trois Grands esprits à la fin du manga.

Fantôme : Lee Pyron (Lee Paï Long dans l'animé).

Approche et pensée 

Yoh, en tant que personnage principal de l'histoire, propose bon nombre de réflexions sur ses actions, sa participation au Shaman Fight et, plus globalement, sur la vie.
 Vivre tranquille : son objectif clairement annoncé dès le début de l'histoire qui contribue à lui donner ce caractère si nonchalant. Il n'aime pas se prendre la tête et ses coups de colère se comptent sur les doigts de la main. Néanmoins cette ambition quelque peu déroutante s'étoffe au fil des tomes et l'on apprend qu'il espère par là vivre dans un monde où personne ne souffre et où les rêves ne sont pas brisés. Pour "vivre tranquille" il admet que les efforts sont nécessaires et que la tranquillité ne peut d'ailleurs pas être savourée sans faire d'effort. Malgré son flegme, il est très tenace et suit le programme d'entraînement d'Anna sans faillir.
 Le respect des adversaires : sans jamais les tuer il fuit les combats inutiles et commence généralement ses batailles par une discussion qui l'aide à cerner ses adversaires. Horohoro juge cette tactique très concluante car avec elle Yoh pousse chaque adversaire à tout donner, sans regret, sans haine.
 La force de l'amitié : non seulement les amitiés qu'il tisse sont très profondes et sincères mais elles sont également d'une grande pureté. Réussissant lui-même à se débarrasser de tout sentiment de haine ou de rancœur ses ennemis d'hier deviennent des amis pour qui il risque sa vie. Dans la série les preuves d'amitié sincères et efficaces ponctuent toute l'intrigue. La pierre angulaire de cette amitié est la confiance. La confiance dans les choix des autres dans ce qui est bon pour eux et dans leur force. Les amis autour de Yoh et Yoh lui-même se détournent plus d'une fois d'un combat en cours, faisant aveuglément confiance en la capacité de chacun à s'en sortir. Plus que l'inquiétude pour les autres c'est la confiance et les "pensées positives" qui sont attendues afin d'aider tous les protagonistes à avancer. Cette amitié est l'une des rares choses qu'il possède de plus que Hao qui avoue lui-même ne l'avoir jamais connu.
 La pureté de l'âme : plus que la force brut du furyoku ou que la force d'action prônée par certains protagonistes de la série Yoh a une approche plus philosophique et contemplative de la victoire. Une âme qui ne doute pas, qui n'est pas rongée par le remords ou par la peur et qui sait opposer une parfaite souplesse aux agressions est la clé de la victoire.
 "Quand on attaque il faut s'attendre à des représailles" : mise en garde formulée à partir du tome 22 dans son combat contre le Golem et qui finira de convaincre Lyserg de l'incompatibilité entre la justice et la mise à mort. Cette phrase résout les conflits existants entre l'esprit pacifique du héros et la situation à laquelle il est confronté : un tournoi de plus en plus violent. Il s'agit également d'une mise en garde contre toute attaque irréfléchie et contre le piège du cercle sans fin.
 Mettre fin au cycle de la haine : dans le même temps que la précédente pensée, Yoh cherche à libérer les autres et se libérer lui-même du cycle infini de la haine et de la vengeance. Cette volonté fait écho aux situations que ses amis doivent affronter mais également à la sienne : tuer une nouvelle fois Hao ne résoudra rien et n'annulera pas la volonté de destruction qui anime son frère.
 Libérer Hao : plus que le tuer pour l'empêcher de nuire Yoh espère le sauver. Cette situation provoque de nombreuses tensions au sein de son groupe d'amis qui le jugent trop gentil compte tenu de toutes les exactions commises depuis 1000 ans par Hao. Yoh est aidé dans son ambition par Yôhken, qui a lui-même suggéré cette option, Matamune, qui regrettait de n'avoir pas suivi cette voie, Anna et l'expérience qu'il a eue avec elle et par la force phénoménale de son frère qui le rend presque intouchable, poussant les autres à envisager cette option avec sérieux.
 "Tout ira bien" : peut-être la phrase préférée de Yoh qu'il utilise depuis l'enfance, d'abord à propos de ses résultats scolaires, puis à propos du destin de l'humanité. Une foi inébranlable en la possibilité d'un avenir meilleur et en l'existence d'une solution à tout problème. Cette phrase à le don de réconforter et d'agacer ceux qui lui sont proches. Une phrase qui a aussi tendance à détendre les atmosphères les plus tendues.

Par bien des aspects l'approche du combat et de la vie formulée par Takei au travers de son personnage principal fait penser aux principes du Bouddhisme, lui-même très présent dans l'œuvre Shaman King (par le biais des Gandhara en particulier, qui sélectionnent Yoh et ses amis pour devenir les 5 Soldats liés aux 5 éléments), qu'on peut également retrouver dans son premier manga Butsu Zone et qui ne manquera pas à l'appel dans la suite de Shaman King : Shaman King Flowers.

Les jumeaux Yoh et Hao 
L'un des points de tension du manga se situe dans les rapports qui opposent et lient le héros et l'anti-héros. Yoh et Hao sont à la fois ascendants et descendants, membres d'un même clan autrefois très puissant, et frères jumeaux. Ils sont nés le  à Izumo.

Si Hao naît avec la conscience d'un homme vieux de déjà mille ans (dont une bonne partie passée en enfer dans le Great Spirit) Yoh est un enfant tout ce qu'il y a de plus normal, excepté sa puissance à venir. Yoh ignore totalement l'existence de Hao, en tant qu'ancêtre et en tant que frère, jusqu'à ce que le Shaman Fight n'ai déjà bien commencé. Plutôt que l'élever avec l'idée d'un devoir familial à accomplir sa famille laisse à Yoh le temps de faire ses propres choix et d'entamer le Shaman Fight pour lui-même et pour respecter la promesse faite à Anna.

Quand Hao commencera à devenir de plus en plus pressant au sujet de Yoh, allant jusqu'à s'entretenir avec lui et lui faisant passer des épreuves grâce à ses sbires Yohmei décidera de révéler le lourd secret familial à Anna, qui se charge ensuite de transmettre cette information à son fiancé.

Avant la révélation de leur gémellité le lecteur apprend progressivement ce qui lie les deux garçons. D'abord simple ancien ennemi des Asakura, ses origines Asakura sont dévoilées puis, enfin, ses liens directs à Yoh.

Ce paramètre inquiète les amis de Yoh qui doutent quelques instants de l'avenir à donner à leur amitié. C'est particulièrement flagrant dans l'animé où Chocolove doute très ouvertement de Yoh.

Dans l'animé et le manga il est supposé que le caractère si posé et pacifique de Yoh vienne directement de cette gémellité. L'esprit de Hao aurait été scindé en deux, l'une bonne et l'autre mauvaise. Hors Yoh affirme s'être toujours senti unique et les deux jumeaux sont bel et bien deux personnes distinctes avec leur humanité propre, ayant choisi deux voies différentes. La première théorie est vite réfutée d'autant que ni Hao ni Yoh n'est l'incarnation absolu du bien ou du mal (cela contredirait même tout le discours de fond du manga proposé par Hiroyuki Takei).

En apprenant l'histoire de sa naissance Yoh prend conscience de deux choses : plus que le titre de Shaman King à obtenir il doit tout faire pour arrêter Hao et il refuse progressivement d'envisager de le tuer, découvrant en parallèle que son frère est un garçon au passé trouble et solitaire, qui n'a jamais pu faire confiance à personne.

Si Hao n'a qu'un seul objectif clairement avoué qui est d'obtenir enfin le titre de Shaman King il laisse plusieurs fois entendre qu'il se soucie de Yoh, non pas dans l'unique but de récupérer sa "moitié de puissance" (qui est une idée inventée dans l'animé), mais aussi parce qu'il s'attache sans trop l'assumer à ce frère qu'il n'a jamais connu. L'affection qu'il porte à Yoh est décelée dans plusieurs passages du manga.

La bande de Hao 
La bande de Hao est composée des Shamans que Hao Asakura a recruté pour l'aider dans le Shaman Fight. Il parcourt le monde dès ses premières années, accompagné du Spirit of Fire, afin de rallier à sa cause les shamans les plus forts qui adoptent alors sa vision du monde : l'humanité est une erreur, seuls les plus forts ont le droit de vivre, à savoir les meilleurs des shamans. Ensemble ils espèrent voir naître le Shaman Kingdom dirigé par Hao.

Équipes et membres 
 Hoshigumi Composée de Hao, Luchist et Opacho
 Hao Asakura (Zeke dans la version occidentale de l'animé) : C'est le « grand méchant » de l'histoire. C'est sans aucun doute le shaman le plus puissant qui ait jamais existé. Il est né il y a un millénaire et a réussi à maîtriser les 5 éléments de la nature, a inventé bon nombre de sorts particulièrement puissants, est obéit des démons et maîtrise sa propre vie ce qui le rend pratiquement indestructible. Il souhaite annihiler l'humanité qui, selon lui, ne mérite pas de vivre sur Terre. Tué par Yôhken Asakura quand il s'est réincarné en 1500, il avait tout de même eu le temps de voler le Spirit of Fire à la Tribu Pache, au sein de laquelle il s'était réincarné, espérant profiter des pouvoirs de cette tribu pour réaliser son objectif. Puis, 500 ans après - c'est-à-dire aujourd'hui- il s'est réincarné dans sa propre famille. Seulement sa nouvelle « mère » portait non pas un bébé, mais des jumeaux : Hao et Yoh. Yoh est donc son descendant et son frère jumeau mais aussi le seul qui puisse le battre. Il semble prendre beaucoup de plaisir à participer à ce Shaman Fight, étant persuadé que la victoire l'attend à la fin des épreuves. Il contrôle toutes les équipes de son groupe qu'il envoie effectuer plusieurs missions tout en cherchant à rallier de nouveaux shamans à sa suite (comme Ren Tao dont la force l'intéresse). Sa puissance est telle qu'il ne prend pas vraiment ses combats au sérieux, ses adversaires ne lui opposant aucune réelle résistance. Cette attitude participe à son aura mystérieuse et très effrayante.
Fantôme : Spirit of Fire, l'un des cinq grands esprits de la nature qui appartenait à l'origine à la tribu Pache et est issu de Great Spirit. Sa maîtrise du Gobôsei lui permet de transmuter son esprit du feu en un autre élément. Il utilise l'oxygène (qui permet au feu de brûler) comme médium. Le Spirit of Fire à besoin de dévorer d'autres âmes pour devenir plus puissant et plus grand.
(Le nom "Hao" est aussi utilisé dans l'adaptation de la fox, mais uniquement aux premières apparitions du personnage.)

 Luchist Lasso (Lucas dans l'animé) : Il était, avant le Shaman Fight, prêtre et instructeur de Marco. Il a fondé les X-Laws pour détruire Hao et apporter la paix et la justice dans le monde, mais lors d'une tentative pour l'éliminer, Luchist se fait prendre et est battu, mais Hao l'épargne. Luchist décide alors de le rejoindre afin de pouvoir appliquer la justice de Hao, celle du plus fort qu'il croit être la vraie justice. Son over soul est le premier des anges, Lucifer qui manie une masse. Sa technique "Lucifer Hammer!!" détruit le fantôme du Shaman opposé, même s'il a échoué contre Yoh. Étant cofondateur des X-Laws, il connait leurs faiblesses et se donne pour mission de vaincre personnellement Marco avec qui il avait pourtant des liens très forts et une passion identique pour les voitures de sport (passion partagée par l'auteur).
Fantôme : Lucifer l'ange premier (Saïffer dans l'animé), l'archange déchu dans la tradition chrétienne. Comme tous les fantômes des X-laws sa véritable forme est celle d'une exotic car.

 Opacho, un petit garçon (ou une petite fille, les traductions anglaises et françaises se contredisent) très pur d'esprit capable de voir l'avenir. Hao l'a récupéré en Afrique du Sud alors qu'il/elle n'était encore qu'un bébé à moitié mort de faim. C'est lui qui lui a donné ce nom en souvenir d'Ohachiyo, le démon qu'Hao avait rencontré quand il était enfant, 1000 ans auparavant.
Fantôme : Inconnu - ses cheveux lui servent de médium pour se transformer en petit bélier, très mignon mais très fort.

 Hanagumi  Composée de Canna, Mathilda et Marion.
 Canna Bismarck : Une shaman allemande issue de la prestigieuse lignée des Bismarck. Petite, elle canalisait dans son corps des esprits inconsciemment, ce qui lui conduit à vomir de l'ectoplasme. Ses parents ne la laissent pas sortir du château familial et Canna subit des traitements d'exorcisme, qu'elle apprécia car elle sentait qu'on prenait soin d'elle. Cependant à la mort de ses parents, on cessa de s'occuper d'elle et seuls des avocats venaient pour estimer le château. Hao arriva un jour, brûla les avocats et fit sortir Canna du château, heureuse de découvrir le monde extérieur. De par son âge, elle est l'aînée et la mère adoptive de Mathilda et Marion. Elle est très fermée, ne rigole jamais et fume beaucoup de cigarettes. Sa consommation est liée à la fumée de cigarette qui est en réalité son medium pour son fantôme Ashcroft.
Fantôme : Ashcroft.

 Mathilda Mathis : Abandonnée bébé par ses parents, Matihlda est recueille par une sorcière maitrisant la phytothérapie et soignant les villages alentour. Elle apprend beaucoup de choses auprès d'elle. Cependant la sorcière meurt sans que personne ne tente de l'aider, et ainsi Mathilda ne veut plus faire confiance aux humains. Hao la recueille et aide à enterrer sa mère adoptive avant de partir tous les deux avec Jack, son nouveau fantôme que la sorcière avait scellé jusqu'à sa mort. Elle est la fille la plus joyeuse et la plus expressive du groupe.
Fantôme : Jack, une poupée citrouille possédant un poignard.

 Marion Fauna, une sorcière qui utilise une poupée cow-boy.
Fantôme : Chuck.

 Tsukigumi : Composée de Zang-Ching, Turbin et Bill Burton
 Hang Zang-Ching : Un shaman chinois énorme qui adore manger. Issu d'une famille de docteurs et complexé par son physique, il a rejoint Hao afin de vivre dans un monde où les apparences ne sont pas au centre de l'attention. Engagé dans la plupart des missions de Hao, il est un fidèle suiveur. Il a notamment tué Saigan Sati par surprise et était sur le point de se faire démolir par Ryû avant l'intervention de Yoh.
Fantôme : Shion Shion, l'esprit d'un Panda que Zang-Ching a rencontré au zoo.

 Turbin : de son vrai nom Mohamed Tabarsi, Turbin est un shaman originaire du Moyen-Orient. Il était un mercenaire et était sur le point de se faire tuer par des militaires américains (dont le membre des X-Laws Chris Venstar) avant que Hao ne lui sauve la vie en brûlant les militaires. Il est considéré comme le leader des missions commanditées par Hao quand aucun des trois membres de Hoshi-gumi ne sont présents. Cependant sa lâcheté et sa volonté de survivre à tout prix le feront souvent échouer ses missions, ordonnant de battre en retraite quand les choses ne tournent pas à son avantage. Il était également l'un des seuls sbires de Hao avec Peyote qui avaient des doutes sur les intentions de leur chef. Il ne pourra pas ressusciter car il est trop blessé, tué d'une balle dans la tête par Peyote.
Fantôme : Jin, un génie capable d'exaucer des souhaits. Sa principale attaque est un rayon très puissant qui sort de sa main.

 Bill Burton : l'un des plus résistants sbires de Hao. Ancien joueur de football américain, il était le capitaine d'une équipe professionnelle aux Etats-Unis. Cependant un jour, l'autobus qui transportait son équipe ne put freiner (à cause de freins coupés par un fan frustré de ne pas avoir eu d'autographe de ses idoles) et s'écrasa en contrebas d'une route. Bill est le seul survivant du crash de l'autobus de son équipe et est forcé de prendre sa retraite à cause de ses blessures. Cependant le jour où Bill rencontra Hao, ce dernier le soigna instantanément de ses blessures et Bill lui jura fidélité. Il est l'un des sbires les plus actifs, étant vu dans beaucoup des missions commanditées par Hao, mais il est aussi l'un des sbires qui perd le plus souvent ses combats.
Fantômes : The Big Guys, composé des 21 membres de son équipe.

 Tsuchigumi  Composée des Boz et de Peyote.
 Les Frères BoZ (Frères Zen dans l'animé) : Un duo de shamans rockeurs bouddhistes composé de Sugimoto Ryo et Yoneda Zen. Ils étaient auparavant moines dans un temple bouddhiste à Gunma, au Japon. Les frères BoZ faisaient déjà de la musique, au dam de leur maître et avaient déjà atteint la 49ème position des charts japonais sur un de leurs singles. Ils rejoignent la bande à Hao sur un coup de tête. Ce sont les membres de la bande à Hao les plus faibles, avec un niveau de Furyoku ne dépassant pas les 400 points chacun. En quittant Hao après avoir perdu un combat éliminatoire au Shaman Fight ils décident de poursuivre leur rêve initiale : devenir des moines rockeurs et se renomment les Bozu. En réalité, ils sont devenus des informateurs pour le Gandhara, un autre groupe.
Fantômes : Chimi Moryo. Des petits esprits d'insectes faibles, mais qui peuvent être invoqués en grande quantité. Leur medium sont les pierres et les feuilles au sol.

 Peyote Diaz (Ramijo dans l'animé) : Un ancien mariachi mexicain qui utilise les os. Il a rejoint le clan de Hao par pure curiosité avant de vraiment s'engager et de lui jurer fidélité. Si son équipe a perdu très rapidement face à l'équipe The Ren, Peyote a longtemps continué à rendre service au seigneur Hao en participant à bon nombre de missions. Il était prêt à tout pour Hao mais quand il apprend que le Seigneur Hao est capable de lire dans les pensées et que celui-ci n'a jamais fait grand cas de ses compagnons, il se met au service de Mansumi Oyamada, le père de Manta Oyamada, en tant qu'espion. Il se suicide après avoir tué presque tous ses ancien compagnons, stoppant net le plan de la Fête des Étoiles. Il ne put être ressuscité car il était trop blessé.
Fantômes : Peyote possède énormément de fantômes et de mediums différents, tels que Carlos et Joan, des mariachis et très bons bagarreurs, ses poupées caravela Antonio, José, Pancho, Miguel et Sapata, ainsi que Grande Fantasma, son plus puissant fantôme qui a servi à tuer Ren ainsi que plusieurs des membres de la bande à Hao.

 Autres membres
 Kouji Yamada : Appelé plus couramment Damayaji, il était soucieux de la beauté de la nature, d'où son affiliation au groupe de Hao. Il a été tué par Boris, jaloux qu'on dise que Damayaji ressemblait plus à un vampire que lui. Fantôme : Son esprit est l'esprit d'un Crabe royal du Kamtchatka. Dans le dessin animé, son esprit est différent, s'agissant d'un Chilopoda.

 Boris Tepes Dracula : un shaman roumain qui utilise une cape de sang. Il se fait passer pour un vampire et se charge d'éliminer tous les compagnons de Yoh avant que ceux-ci ne parviennent au village Pache. Malheureusement pour lui il est vaincu. Yoh souhaitait le laisser vivre et profiter de son savoir pour en apprendre plus sur Hao mais il est exectué par les X-laws qui font leur première entrée dans le manga. La famille de Boris est descendante de Vlad Tepes l'Empaleur et c'est Hao lui-même qui leur a révélé leurs pouvoirs shamaniques, la ralliant de fait à son projet. Fantôme :  Bramro, un ancien chasseur de vampires que Boris a manipulé. Quand Amidamaru le libère de la domination de Boris il rejoint immédiatement les cieux. (Dans la version animé Bramro s'est volontairement mis à la solde de Boris en réalisant que ce dernier n'était qu'un simple humain qu'il avait lui-même rendu orphelin en tuant ses parents innocents - leur relation est donc totalement revisitée puisqu'il supplie l'équipe de Yoh de laisser vivre Boris).

Blocken Mayer : un shaman danois à l'apparence d'un personnage de Lego. Né nain, fragile et forcé de rester enfermé dans sa maison, il est trouvé par Hao qui lui brûle ses 4 membres pour réveiller ses pouvoirs shamaniques, ce qui fait de Blocken un homme-tronc. Il utilise à partir de là un oversoul permanent qui lui donne l'apparence d'un personnage de Lego afin de continuer à avoir des membres, mais aussi pour mieux utiliser son oversoul et ses mediums. Blocken est le premier membre de la bande à Hao et en raison de son âge relativement élevé, il a joué le rôle de père adoptif de Hao. Il semble être également proche de Bill Burton et Zang-Ching. Faute de coéquipiers, il a été éliminé du Shaman Fight au début du tournoi final, mais a continué à agir et accomplir des missions pour Hao. Son furyoku est très élevé mais n'exploite pas son plein potentiel, se reposant trop sur le fait d'avoir un furyoku élevé en oubliant l'approche tactique du combat. Il est cependant résistant et a survécu à des coups qui auraient dû être normalement mortels.
Fantômes : Les blocks, des fantômes de rats qui lui servent à construire toutes sortes d'armes, à la manière des Lego.

 Anahol Pokki : le frère jumeau du chef des Niles, Anatel Pokki. Il a pour objectif de venger son frère, tué par les X-Laws lors du premier tour du Shaman Fight, objectif qu'il réalisa avec succès. Il finira par s'adoucir au contact du groupe de Yoh (et en réalisant qu'il a mis un pied dans un combat qui dépasse largement ses envies de vengeance). Son apparition est un véritable choc pour Jeanne qui se met à douter de ses actions passées et de son sens de la justice.
Fantôme : Sphinx. Bien qu'il soit massif, le Sphinx peut également voler ou plonger dans les profondeurs.

 Basil (animé seulement), tué par les X-laws. Dans la version française Basil est ouvertement jaloux de Yoh et il espère profiter d'une mission confiée par Hao pour se débarrasser de ce garçon qu'il juge trop faible pour mériter l'attention de son seigneur.
 Technique : Fumon Tonkô : technique de déplacement inventée par Hao, ses disciples savent tous l'utiliser.

X-Laws 

Les X-Laws ont pour chef Iron Maiden Jeanne, une jeune fille sainte, et veulent créer un Paradis sur Terre et tuer Hao. Ils pensent que la Justice justifie le meurtre et que le mal peut être expié par la mort.

Les fantômes des X-Laws sont des anges. Les anges sont des fantômes de la catégorie des Dieux capables de tuer les fantômes. Leurs véritables formes sont celles de voitures d'exception.

X-One  Composée de Jeanne, Marco et Lyserg.
 Iron Maiden Jeanne : Iron Maiden Jeanne est la chef des X-Laws. Elle est prisonnière d'une cage de torture et pense qu'elle est une sainte, participant au Shaman Fight pour délivrer le monde de ses péchés et du dangereux Hao. Elle veut créer un paradis sur Terre et éradiquer le mal en vainquant  Hao Asakura. Elle possède un Furyoku immense qui ne cesse de grandir grâce aux tortures qu'elle subit volontairement et qui la maintiennent dans un perpétuel état de demi-mort. Elle et est capable de ressusciter les morts plus de 3 fois. Elle va ressusciter Ren à la condition que Yoh abandonne le Shaman Fight, profitant de la situation désespérée des héros pour se débarrasser d'un adversaire jugé trop louche, qui a refusé de se rallier à eux. Plus tard elle apprendra qu'elle n'est pas une sainte mais une fille quelconque, manipulée par Marco et Rakist. Elle est originaire du Mont Saint Michel en France. Après avoir été tuée par Anahol, frère d'Anatol qu'elle avait exécuté en plein Shaman Fight elle se fait ressusciter par Sati, chef des Gandharas. Sur le chemin vers le sanctuaire du roi, elle va ressusciter Ryû, Horohoro et Tao Ren. N'ayant plus de Furyoku elle restera en arrière pour prier pour nos héros.
Fantôme : Shamash, le dieu de la justice.

 Lyserg Diethel : Un shaman anglais dont les parents ont été tués par Hao. Il rencontre Yoh aux États-Unis et rejoins sa bande, espérant pouvoir profiter de leur force pour lutter contre Hao. Puis il rejoint les X-Laws, plus proches de sa conception de la justice et de sa volonté de se venger que Yoh et son attitude qu'il juge bien trop amicale envers ses ennemis. Plein de colère envers Hao, il est cependant incapable de tuer, contrairement aux autres X-Laws. Il finira par admettre la justesse des paroles et des pensées de Yoh sans pour autant renier les X-laws dont il se sent proche.
Fantôme : Morphin (Chloë dans l'animé), puis Zelel dont la forme d'exotic car est celle de la Lotus Elise.

 Marco Lasso : Le chef des troupes des anges. Il est le véritable chef des X-Laws car il a élevé Iron Maiden Jeanne avec Rakist avant que celui-ci ne rejoigne Hao. Avant d'être un X-Laws il gérait une SARL appelée Super Marco où il vendait des voitures. Quand Hao a brûlé tout ce qui était précieux pour lui, lui et Rakist ont créé les X-Laws. Avant cela il était appelé "Marco le minus". Pour combattre dans les meilleures conditions il porte un mini-short. L'attitude responsable de Jeanne quand elle apprend qu'elle a été trompée et manipulée le pousse à penser qu'elle est une véritable sainte et il continue de lui obéir.
Fantôme : Michael dont la forme super car est celle d'une Ferrari Testarossa 92 spéciale.

X-II  Composée de John, Lucky et Pof.
 L'équipe a abandonné le tournoi pour essayer de tuer Hao mais ils meurent tous dans cette tentative-suicide.
 John Denbat : Né à Oxford, il est un ancien des forces spéciales britanniques. Tête brûlée, John n'hésite pas à utiliser tous les moyens possibles pour parvenir à ses fins, comme en témoigne sa tentative pour tuer Hao. Il a fait s'envoler son fantôme Raphaël dans l'espace pour enclencher un laser directement visé sur le bâtiment où se trouvait lui et Hao. Cependant il n'a pas pensé que Hao pouvait se protéger et que le laser allait révéler au monde entier (dont aux humains) l'existence et la localisation du Shaman Fight. Il est impliqué qu'il était amoureux de sa coéquipière Meene Montgomery.
Fantôme : Raphaël
 
 Lucky Dirak : Un ancien de la force Delta il a participé à l'opération Restore Hope en 1993.
Fantôme : Uriel

 Pof Griffith : Comme Lucky, Pof est aussi un ancien de la force Delta il a participé à l'opération Restore Hope en 1993. Il tenait Hao dans son viseur mais a hésité à tirer en voyant son pire ennemi pleurer. Cela lui a coûté le succès de l'opération ainsi que sa vie.
Fantôme : Sariel

X-III : Composée de Chris, Kevin et Meene.
L'équipe a affronté Hao lors du tournoi et ils meurent tous pendant le match. Ils y étaient allés en connaissance de cause mais espéraient pouvoir découvrir l'origine du fantôme de Hao et sa façon de combattre afin que les X-Laws suivants puissent élaborer une stratégie.

 Chris Bounster : Un ancien de l'armée américaine. Il croise Hao pendant la Guerre du Golfe, alors que lui et son équipe étaient sur le point de tuer Turbine. Hao brûle toute son unité pour protéger Turbine et Chris passe tout près de la mort, ce qui réveille ses pouvoirs shamaniques. Il rejoint par la suite les X-Laws. Chris a perdu ses jambes mais donne l'illusion d'en avoir grâce à ses bottes qui est en fait un oversoul permanent. Il est spécialiste des explosifs et met lui-même au point ceux des X-Laws. Il a tenté de tuer Hao en utilisant une grenade extrêmement puissante qui chasse l'air au prix de sa vie. Mais Hao survécut en changeant l'élément de son Spirit of Fire, rendant la mort de Chris veine.
Fantôme : Metatron.

 Kevin Mendel : Il faisait partie de l'unité Cobra, où il officiait en tant que tireur d'élite, en soutien de la Police Fédérale Autrichienne. Confondant Hao avec un groupe terroriste, son équipe ouvre le feu mais se fait brûler vif par le shaman. Kevin perd ses deux bras dans l'opération et le reste de son corps est gravement brûlé. Jeanne et Marco le sauveront et lui proposeront de rejoindre les X-Laws. Ses bras sont désormais des prothèses qui lui servent également d'arme à feu et son visage brûlé en profondeur (sa peau a disparu) est entièrement masqué par un masque de bouffon. Il révèle son visage peu avant de se faire tuer par Hao.
Fantôme : Remiel.

 Meene Montgomery : Une canadienne qui a fait partie de plusieurs unités des armées canadiennes et suisses. Elle a choisi cette voie grâce à son père, qui est un ancien des forces armées canadiennes. Cependant un jour, elle croise l'esprit de son père, et lui raconte qu'il a été tué par un garçon nommée Hao. Elle décide alors de faire des recherches sur Hao et décidera de rejoindre les X-Laws, qu'elle a trouvé via ses recherches. Meene était reconnue pour sa gentillesse, contrastant avec le caractère d'une majorité des X-Laws, très froids et renfermés. John Denbat était amoureux d'elle mais plus généralement une large partie des X-Laws l'appréciait, au point de créer un fan-club secret d'elle. Elle est la première membre des X-Laws à mourir, empalée par Hao au tout début du combat contre lui lors du Shaman Fight.
Fantôme : Gabriel.

Anciens membres 
 Luchist Lasso

 Hans Reiheit : Il a quitté les X-Laws car Iron Maiden Jeanne s'est retrouvée à aider leur ennemi Hao. Il se range du côté de Oyamada Mansumi, le père de Manta qui est bien décidé à mettre à profit les compétences des shamans. Persuadé de pouvoir détruire l'île à la demande de Mansumi, Hao balaie en un instant Reiheit avec son nouvel Over Soul et le tue sur le coup. À la fin de son combat, il fut ressuscité et épouse Amano Teruko, une sorcière qui faisait également partie de l'opération.
Fantôme : Azazel, un ange déchu qui s'est distingué de Lucifer de par niveau d'énergie spirituelle qui est de 470 000. Il est très puissant car il peut détruire toute une île en une seule seconde. Cependant, le faible niveau de Furyoku de Reiheit fait qu'il ne peut l'utiliser que pendant seulement 3 secondes et si l'Over Soul est battu, Reiheit en meurt.

Technique
 Arch Angel Fire!! : les 7 anges attaquent la même cible en même temps.

Le Gandhara 

Le Gandhara est le troisième groupe d'influence du Shaman Fight. Leur Chef, Sati, est une princesse qui ne croit ni au bien ni au mal. Le Gandhara existe depuis 2 500 ans quand l'un des leurs est devenu Shaman King. Sa mission est de choisir Cinq soldats qui ne représenteraient ni le bien ni le mal, et de leur confier Les Cinq Grands Esprits pour vaincre Hao. Les membres du groupe connaissent aussi Pascal Avaf qui a été tué par Hao il y a 1000 ans.

Leurs fantômes sont des Bouddhas (des fantômes de la catégorie des Dieux) qui utilisent tous, à peu près, le même pouvoir. Leurs équipes (Nioraï, Myohô, Ten) prennent donc le nom de Bouddhas très importants dans leur religion Satori. Dans le Manga, bien qu'ils aient été mentionnés de nom par Chocolove McDanel (Tome 12), et que Sati et quelques autres membres du groupe aient fait de brèves apparitions (entre les Tomes 12 et 21), on ne les découvre pas vraiment avant le tome 22 quand ils interviennent tous en même temps pour sauver Ryu d'une mort certaine. Dans le tome 24, on découvre qui composait le Nioraï pendant leur écrasante victoire contre le "Thaiti 800". Dans le tome 25, on découvre quelles équipes se sont inscrites pour le Shaman Fight, au moment où "The Ren" affronte un groupe du Gandhara, le "Myohô". Finalement, dans le Tome 26 et 27, on découvre qui sont les autres membres du Gandhara composant notamment les équipes du "Nioraï" et "Ten". Il reste, cependant, encore deux membres du Gandhara qui ne sont pas encore identifiés.

Vers la fin du manga (entre les tomes 30 et 32) on découvre leur véritable mission : dérober les 5 grands esprits au Great Spirit, placés sous la protection des Paches. Leur but n'est donc pas de remporter le Shaman Fight. Les Paches l'ayant compris, ils ne s'étonnent pas quand Les Gandhara se retirent de la compétition pour laisser la place aux 5 Soldats qu'ils ont choisis. Sati descend aux enfers accompagnée des trois shamans du Myoho, Kadow, Yainage et Jackson afin de voler les quatre grands esprits restants (le cinquième étant le Spirit of Fire) pour les donner aux Cinq Soldats.

Membres
 Nioraï
Sati, le chef de l'équipe, possède un grand Furyôku (évalué à peu près à 1 250 000). Elle est capable de ressusciter les morts. Fantôme: Bouddha/ Nioraï. Les autres membres du Nioraï sont Daei, un vieux moine (qui est probablement le mentor de Sati), et Komeri, une petite fille, qui est le dernier membre du groupe. On ne connait pas leurs fantômes, sauf qu'ils sont quasi identiques.
Sati apparait sans doute pour la première fois dans le tome 13 du Manga, montée sur un éléphant. Elle apparait une seconde fois, accomagnée de Daei et de Seikyou dans le Tome 19. Sati, en déscendant aux enfers, parvient finalement à vaincre le roi Enma et lui dérober Spirit of Earth qui sera remis à Yoh. Un chapitre du manga Shaman King Zéro retrace sa jeunesse.

 Myohô
Yainage est le plus faible de l'équipe. Fantôme: Gundari. Il utilise l'annulation du Furyoku. il se fait battre par Tao Ren pendant le combat opposant "The Ren" au "Myoho", lors du Shaman Fight. Plus tard dans le manga, il voyage en enfer et bat le roi des enfers gardant "Spirit of Rain".

Jackson est plus puissant et moins tendre que Yainage et il est prêt à tout pour Sati, ce qui n'empêche pas Tao Ren de le battre pendant le Shaman Fight. Plus tard, il va en enfer, et bat le roi des enfers gardant "Spirit of Thunder".
Fantôme: Fudô. Il utilise le Sankoken; une épée capable de d'expier les trois péchés du bouddhisme "le désir, la colère, l'ignorance". Il n'attaque pas le corps mais l'esprit. Il possède aussi l'épée Kenjaku capable de museler n'importe quel mauvais désir.

Kadow, le plus calme de l'équipe aimant danser en faisant des techniques, se fait battre par HoroHoro pendant le shaman Fight. Il va en enfer, et bat le roi des enfers gardant "Spirit of Wind".
Fantôme: Aizen. Il possède un arc "la flèche de l'amour" qui possède le même pouvoir que l'épée Kenjaku de Fudô. Même si l'adversaire est très rapide, Aizen peut toujours traquer l'âme.
   
 Ten
Équipe composée de trois memmbres : Seikyou (un moine chauve, première apparition dans le manga: tome 19, avec Sati et Daiei), Ian Li (un homme d'affaires possédant un éléphant comme monture), et Mami (une jeune fille qui a des taches de rousseur). Seuls leurs noms sont dévoilés à présent.

Techniques
 Le Poing : un simple coup de poing de Gundari.
 l'Annulation de Furyoku : cette technique permet d'annuler le furyoku et l'oversoul de l'adversaire, et tous les fantômes (de la classe des Kamis) des shamans du Gandhara l'utilisent.

Cinq soldats 
Les Cinq Soldats sont un groupe de cinq shamans désignés par Sati du Gandhara. Ils ont pour mission de vaincre Hao avec l'aide des Cinq Grands Esprits qui, ensemble, ont un pouvoir qui se rapproche des techniques maîtrisées par Hao.

Il est composé de :
 McDanel Chocolove qui devient maître du Spirit of Wind récupéré par Kadow. Chocolove est tout désigné pour cet élément puisqu'il désire sauver le monde grâce au « vent du rire » ;
 Lyserg devient maître du Spirit of Fire, jusqu'alors le fantôme de Hao. Hao le donne à Yoh quand il fusionne avec le Great Spirit, suffisamment convaincu de sa victoire pour laisser cette carte maîtresse à ses adversaires. Lyserg maîtrise ainsi le même fantôme que son pire ennemi, celui qui a été utilisé pour tuer ses parents. Avec lui il développe un Over Soul proche de celui qu'utilisait Hao ;  
 Horohoro maîtrise le Spirit of Rain qui a été récupéré par Yainage. Comme pour les autres, cet esprit est celui qui lui convient le mieux, ayant toujours été un shaman de glaces ;
 Yoh devient le maître du Spirit of Earth qui est le seul esprit que Gandhara a eu vraiment du mal à récupérer. On suppose donc qu'il est plus fort que les autres esprits, gardé par le roi Emma lui-même. Cependant, Sati finit par le récupérer. Grâce à lui Yoh est lié au métal et à la terre, ce qui renvoie directement aux arbres, symboles de la famille Asakura ;
 Ren devient maître du Spirit of Thunder qui a été récupéré par Jackson. Là aussi, la foudre est intrinsèquement liée aux Tao et à leur environnement.

Les cinq soldats sont choisis par le Gandhara mais n'ont pas leur mot à dire, l'équipe des Bouddha étant trop pressée par le temps pour en perdre davantage en négociation. Ce sont eux qui poussent les cinq protagonistes principaux du manga à faire un passage en enfer afin de gagner la puissance nécessaire à la maîtrise des cinq grands esprits (excepté Lyserg qui est tué quelques heures auparavant par Anahol lors de l'attaque de ce dernier contre Jeanne). C'est en enfer qu'ils se rapprochent chacun d'un des cinq éléments, avant même d'avoir récupéré les grands esprits. Ils testent leurs nouvelles forces et capacités lors du match qui opposent les deux équipes amies de "The Ren" et "Fumbari Onsen" juste après leur retour de l'enfer. Ce match tant attendu est l'occasion pour eux de tester également leur amitié et de se battre les uns contre les autres sans haine ni rancune. On note que Chocolove ne peut participer réellement au combat, ses fantômes étant toujours aux côtés de Lyserg qui peine à se sortir de l'enfer. Lyserg finit par interrompre le combat, les cartes qui déterminent la suite du tournoi son redistribuées en fonction des abandons et des résurrections et les cinq soldats terminent finalement le match, pour le simple plaisir de confronter leurs forces, à 4 contre 1.

Dans cet arc (des tomes 26 à 29), on comprend que Matamune s'est allié aux Gandhara et à Pascal Avaf. C'est lui qui aide Ren et Horohoro à leur arrivée en enfer. Il s'agit donc d'un vaste plan, mis au point par des protagonistes issus d'époques diverses, afin d'aider la nouvelle génération à tenir tête à Hao. Yoh ne pourra cependant pas s'entretenir avec lui, Matamune estimant que le moment de leurs retrouvailles n'est pas encore arrivé.

Il faut attendre la véritable fin du manga offerte par la version KanZenBan pour voir arriver tous les Grands Esprits aux côtés des cinq Soldats et apprécier leurs forces. Les cinq grands esprits restent aux côtés des cinq soldats pour la suite de leur périple qui est évoqué dans Shaman King Flowers. Les cinq héros deviennent alors les Cinq Soldats Légendaires.

Liste des équipes du Shaman Fight 
Les shamans ayant passé les épreuves préliminaires se regroupent en équipes de trois pour participer à la seconde partie du Shaman Fight.

  Fumbari Onsen Team 
 Faust VIII. Fantôme : Elisa
 Bokutou no Ryû. Fantôme : Tokagerô
 Yoh Asakura. Fantôme : Amidamaru

  The Ren 
 McDanel Chocolove. Fantômes : Mic et Pascal Avaf
 Horohoro. Fantôme : Kororo
 Tao Ren. Fantôme : Bason

  Ice Men 
 Pino Graham. Son fantôme: Babdeh
 Zoria. Son fantôme : Vodianoï, l'esprit de l'eau.
 Tona Kajimahide. Son fantôme : Deht.

  Nyôraï 
 Sati. Fantôme : Le grand bouddha.
 Dai-Wei.
 Komali.

  Kabbalahers 
 Mikihisa Asakura.
 Ludoseb, Golem
 Seyrarm, Golem

  Magical Princess 
 Little Red: limace
 Samansa: araignée
 Marlin: mouche

  T-Production 
 Miracle T
 Kaizer T
 Bukkirar T

  Norôshi 
 Yainage. Fantôme: Gundari.
 Jackson. Fantôme: Fudô.
 Gei Yin. Fantôme: Aizen.

  Nails 
 Anatel
 Khafre 
 Nakht

  Mariachi 
 Bourbon
 Rameau
 Frisch

  Cowboys 
 Jay
 Jommy
 Jimmy

  Nazca 
 Thakaq

  Hoshigumi 
 Hao Asakura. Fantôme : Spirit of Fire.
 Rakist. Fantôme : Lucifel.
 Opacho. Fantôme : Mama (sa maman sous forme de mouton).

  Hanagumi 
 Kanna Bismark. Fantôme : Ashcroft.
 Mathilda. Fantôme : Jack.
 Marion Fauna. Fantôme : Chuck.

  Tsukigumi 
 Turbin. Fantôme : Jin.
 Zang-Ching. Fantôme : Shion shion.
 Big Guy Bill.

  Tsuchigumi 
 Les Boz. Fantômes : Chimi chimi moryo
 PeyoteFuryoku:1000. Fantôme : Grande Fantasma.

  X-one 
 Iron Maiden Jeanne. Fantôme : Shamash.
 Lyserg Diethel. Fantôme : Morphin.
 Marco. Fantôme : ange Michael.

  X-II 
 Larky. Fantôme : ange Uriel.
 Porf. Fantôme : ange Sariel.
 Denbat. Fantôme : ange Raphael.

  X-III 
 Meene. Fantôme : ange Gabriel.
 Kevin. Fantôme : ange Remiel.
 Bounster. Fantôme : ange Métatron.

Tribu Pache 
La Tribu Pache est une tribu d'Amer-indiens chargés d'organiser le Shaman Fight depuis la nuit des temps. Ils vivent cachés le reste du temps, préparant le tournoi et faisant survivre leurs traditions. Seul un groupe de dix élus de la tribu organise effectivement la confrontation, le reste des membres de la tribu est cachée (afin, entre autres, de les protéger des shamans qui pourraient vouloir manipuler les responsables Paches). Une partie importante des moyens financiers de la tribu est allouée au Shaman Fight. Leur budget inclut également le logement des shamans ne pouvant se payer un hébergement à Tokyo. La tribu semble assez pauvre, fait dont les organisateurs se plaignent allègrement au début de l'histoire. Pour pallier ce manque de moyens les Paches mettent en avant les porte-bonheurs, porte-clés, poupées et souvenirs faits main qu'ils essayent de vendre à prix d'or aux participants. Ils mettent également à profit leur goût pour la restauration, au travers du restaurant « le Maïs Royal » et du « Pache Café » notamment.

Dans Shaman King Flowers, on apprend que les organisateurs officiels, en plus du travail d'encadrement, de planification et de protection du Shaman King dans la dernière phase du tournoi (pendant laquelle ils sont chargés de surveiller des "plantations" qui reproduisent fidèlement plusieurs écosystèmes terrestres sur le continent Mû, totalement immergé), doivent donner leurs vies à ce dernier et le servir dans le Great Spirit. Les dix Paches officiels sont donc les subalternes du Dieu, liés à lui par plusieurs règles strictes et autorisés à parcourir l'ensemble du Great Spirit comme bon leur semble afin d'aider le Shaman King. Les anciens organisateurs des précédents tournois sont, eux, toujours aux ordres des précédents vainqueurs. Les règles induisent même d'abandonner la culture Pache pour adopter la religion du nouveau Dieu.

Les dix Paches organisateurs :
 Silva : chargé de superviser Yoh, c'est lui qui lui fait passer le premier test d'admission lors duquel il lui enseigne l'Over Soul et à l'issue duquel il lui remet la cloche de l'Oracle. Il supervise ensuite Ren, quand ce dernier tue le Pache chargé de lui faire passer les qualifications. Il est l'un des descendants de la famille pache dans laquelle Hao s'est réincarné 500 ans auparavant. C'est ce qui explique sa ressemblance physique à Hao. Il veut absolument l'arrêter et aide beaucoup Yoh. Il se sent particulièrement responsable, en tant que descendant, des exactions commises par Hao et redoute de le voir monter un jour sur le trône du Shaman King. Son angoisse le pousse à perdre sa neutralité mais il se fera prendre par Nichrom et Magna qui demanderont à Goldova de le redresser ce qui entraînera chez lui un changement de comportement.

Il possède cinq esprits :
 celui du buffle Silverhorn. Pour la puissance ;
 celui de la tortue Silvershield. Il sert de bouclier. À la fin du manga son pouvoir a augmenté en bouclier miroir dont Horohoro va faire les frais ;
 celui du serpent Silverrod. Il sert de fouet pour attraper l'ennemi ;
 celui de l'aigle Silverwing. Pour voler peut se combiner avec Silvertail ;
 celui du coyote Silvertail. Pour la rapidité.

Ces cinq esprits sont enfermés dans les bagues de Silva et fusionnent chacun avec un objet qui lui correspond (une aile pour Silverwing, une écaille de tortue pour Silvershield, etc.) Grâce à l'union de ses cinq esprits, Silva est en mesure de créer le Totemic Soul Blast, un canon totem qui propulse une masse d'énergie.
 Karim : un bon ami de Silva. Responsable de Horohoro. Il est gardien de la cinquième porte. Sa plantation est les hauts plateaux.
 Blon : responsable de Lyserg. Il est gardien de la deuxième porte. Sa plantation est la vallée.
 Magna : il s'est rallié à Hao. Il est gardien de la troisième porte. Sa plantation est celle du volcan.
 Nichrom : il s'est rallié à Hao et en veut à Ren qui a tué son frère Chrom lors des qualifications.
 Namari : il y a une sorte de rivalité entre lui et Ryu. Il est le gardien de la première porte. Sa plantation est le désert.
 Radim : il est l'animateur de la deuxième partie du tournoi. Il ne lâche jamais son micro, qui d'ailleurs peut devenir une arme entre ses mains grâce à son Over Soul. Il est le gardien de la quatrième porte. Sa plantation est le lac.
 Renim : il est toujours accompagné de Blom.
 Chrom : il manipulait les insectes et a été tué par Ren au début du tournoi.
 Tarim :  il est le pache le plus mystérieux et on ignore longtemps ses pouvoirs, il est serveur au Pache Café. Il est très timide et très amical.
 Goldova : chef de la tribu des Paches et des organisateurs du tournoi. Il conserve sa neutrtalité en toute circonstance. Son over soul s'appelle big chief.
 Rutherfor : la dernière pache gardant l'accès au domaine du roi. Son Over Soul pose de nombreuses questions, lui donnant l'aspect d'un extra-terrestre. Elle protège la plantation des étoiles.

Lip et Rap sont également présentent. Ce sont deux sœurs jumelles qui accompagnent souvent Goldova et s'interrogent beaucoup sur les décisions du Great Spirit. Elles accompagnent le Shaman King vers le lieu où il fusionnera avec le Great Spirit.

Dans la version KanZenBan, qui propose la véritable fin au manga Shaman King, les combats contre les Paches sont détaillés et chaque héros qui s'est aventuré sur le continent Mû dans l'espoir d'interrompre la fusion entre Hao et le Great Spirit doit en affronté un. Les Paches, qui jusqu'alors dissimulaient leurs pouvoirs, se révèlent être des gardiens à la hauteur de leur mission et de redoutables adversaires, usant de la "chanson Pache" pour augmenter leurs pouvoirs.

Dans Shaman King Flowers, on apprend que la tribu Pache a été attaquée, on ignore encore quels sont les dégâts infligés à cette tribu liée aux shamans du monde entier et chargé de l'une des missions les plus importantes pour l'avenir de l'humanité.

Origine des noms des Paches :

 Silva → Silver : Argent 

 Magna → Magnésium 

 Nichrom → Nickel + Chrome 

 Radim → Radium 

 Kalim : Potassium, d'après le mot en japonais 

 Chrome → Chrome

 Namari → Fil (en japonais) 

 Goldva → Gold : Or 

 Renimu → Rhénium
 
 Borun → Bore

 Rutherfor → Rutherford (Ernest Rutherford, physicien)

Fantômes & Esprits 
 Amidamaru : Samouraï légendaire mort à 24 ans il y a plus de 600 ans. Il est aujourd'hui le fantôme de Yoh. On le surnomme « Le monstre » car il a tué plus de 50 soldats du roi, le shogun. Avant de devenir le gardien de Yoh il attendait son ami, Mosuke, sur la colline de Fumbari où il a trouvé la mort et où il avait rendez-vous avec Mosuke la nuit de sa mort. Lieu désormais devenu le cimetière de Fumbari. Son sabre se nomme le Harusame. Il fut plusieurs fois brisé mais toujours reforgé par Mosuke. Yoh lui permet de continuer à suivre la voie du Samouraï dans la mort en lui proposant de servir un nouveau maître lors de combats de plus en plus ardus. Amidamaru voue un profond respect à son maître Yoh et lui est reconnaissant d'avoir su voir en lui au-delà des préjugés.

 Bason : le fantôme d'un ancien général chinois au service de la famille Tao qui a vécu au . Il était surnommé le « Sabre de la Terreur » . Il devient le fantôme de Ren et lui obéit aveuglément. Malgré le fait que Ren l'ai considéré comme un objet pendant une bonne partie de sa vie il tient énormément à son maître. Leur relation évolue en véritable relation de confiance amicale. Bason est régulièrement empli de fierté pour son jeune maître dont il ne cesse de vanter les mérites et les qualités.

 Tokagerô : le fantôme de Ryû. Il a été tué par Amidamaru, alors qu'il avait 35 ans. Au début du manga, il cherche à se venger d'Amidamaru et prend possession du corps de Ryû pour tuer Yoh et Amidamaru. Pour faire pression sur Yoh, il enlève Manta. Il deviendra le fantôme de Ryû par la suite. Lors de sa tentative avortée de vengeance sur Amidamaru on apprend qu'il n'a pas eu une enfance facile, ayant grandi dans un environnement violent il a été poussé au cannibalisme sur le corps de sa mère pour survivre. C'est sa mère qui lui a donné son nom qui renvoi au lézard, capable de se couper la queue pour vivre. On comprend également qu'il est responsable de la mort des parents de Mosuke (et de ceux d'Amidamaru sans doute).

 Matamune : chat devenu goryoshin (tueur de démons protégeant son maître) à la suite de sa rencontre avec Hao (du temps où il n'avait pas encore établi de vastes projets de destruction). Il deviendra le premier fantôme de Yoh. Ce personnage est absent de l'anime. Matamune est un nekomata, il aime l'herbe de montagne, la matatabi. C'est un fantôme vieux de plus de mille ans qu'autrefois Hao Asakura a recueilli et auquel il a légué ses pouvoirs. Il a tué son maître Hao il y a 500 ans accompagné de son autre maitre, l'ascète Yohken Asakura. Il est resté mille ans pleins de regrets avant de rejoindre l'au-delà. Avec l'aide de Yoh Asakura il a détruit le diable d'Anna Kyôyama. Matamune a laissé à Yoh un collier pour qu'un jour il le fasse ressusciter. Matamune est capable de créer une épée géante, et peut faire de sa cape une épée (le fumon goryogay). En enfer, on le voit toujours vêtu de sa cape et de son chapeau melon. L'over soul "Spirit of Sword" est inspiré de sa technique. Matamune est le seul fantôme dans le manga qui crée un oversoul, se baigne, dort et peut même changer de vêtements.
 Maître : Hao Asakura, Yôhken Asakura, Yoh Asakura.
 Technique : Tchô Senjiryaketsu Fumon Goryôgae: la cape de Matamune se transforme en sabre d'oversoul cette technique a servi à vaincre un des démons d'Anna.

 Lee Pyron : le Kyonshi, sorte de marionnette manipulée par un parchemin, de Jun Tao. C'est un très grand maître des arts Martiaux et une grande star de cinéma. Il est un des héros préférés de Manta. Il a été assassiné par la famille Tao et offert à Jun en cadeau d'anniversaire. Il a inventé son propre art martial, le Daodando, qui lui a été inspiré par le propre art martial de son maitre. Ce personnage est directement inspiré, ce qui saute aux yeux, de Bruce Lee qui créa lui aussi un art martial.

 Kororo : le fantôme de Horohoro. Elle fait partie de la tribu des Koropockles, qui vivent dans des champs de Fuki (nénuphares) et sont en voie de disparition. C'est une adorable petite créature qui se prend d'affection pour Manta. Dans KanZenBan on apprend qu'elle est en fait le fantôme de Damuko, devenue Korropokle à sa mort, la fille dont était amoureux Horohoro et qui a connu une fin tragique. Leur histoire est approfondie dans le chapitre n°3 de Shaman King Zéro.

 Elisa : la femme de Faust, elle était infirmière. Dans sa jeunesse elle était atteinte d'une maladie incurable mais Faust réussit à la sauver. Malheureusement, elle fut assassinée par un voleur lors du cambriolage de la clinique qu'elle avait créé avec Faust. Elle est le fantôme de Faust VIII.

 Les 5 grands esprits:
  Spirit Of Fire : l'esprit de Hao Asakura. Il rejoindra Lyserg à la fin du manga.
 Spirit of Thunder : l'esprit qui est attribué à Tao Ren.
 Spirit of Wind : l'esprit qui est attribué à McDanel Chocolove.
 Spirit of Rain : l'esprit qui est attribué à Horohoro.
 Spirit of Earth : l'esprit qui est attribué à Yoh Asakura.

Références